Ángel Martín Gómez (Barcelona, 1977), humorista, guionista, monologuista, actor i presentador de televisió 
 Ángel Martín González, diversos personatges